Die Liste der Pokémon gibt einen Überblick über alle bekannten Pokémon der Anime- sowie -Spieleserie. Die Auflistung erfolgt in nummerierter Reihenfolge des regionenübergreifenden, globalen Pokédex. Insgesamt existieren über 1000 Pokémon (mit Entwicklungen).

Ab der Roten und der Blauen Edition (1–151)

Ab der Goldenen und Silbernen Edition (152–251)

Ab der Rubin- und der Saphir-Edition (252–386)

Ab der Diamant- und Perl-Edition (387–493)

Ab der Schwarzen und der Weißen Edition (494–649)

Ab X und Y (650–721)

Ab Sonne und Mond (722–802)

Ab Ultrasonne und Ultramond (803–807)

Ab Pokémon Let’s Go (808–809)

Ab Schwert und Schild (810–898)

Ab Pokémon Legenden: Arceus (899–905)

Ab Karmesin und Purpur (906–1008)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Liste der Pokémon im PokéWiki

!Liste der Pokemon
Pokemon
Pokemon